Le terme cavum désigne plusieurs choses :

Anatomie 
 Le rhinopharynx ;
 Le cavum de Meckel, une partie du corps humain située sur le crâne (sur la face endocranienne antérieure du rocher du temporal).

Météorologie 
 Le cavum, appelé aussi communément trou de virga, un trou dans un nuage mince (pouvant être en particulier causé par le passage d'un avion).